Jirgalantu kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Chovd (provinshuvudstad), 
 Jargalant Gol, vattendrag, Chentij, 

Robotskapade Mongolietförgreningar